Dracul steht für:
 Beiname für Herrscher, die Mitglied im Drachenorden waren
 Vlad II. Dracul (Vlad der Drache; * 1395; † 1447), Fürst der Walachei
 Vlad III. Drăculea (Vlad der Sohn des Drachen; * um 1431; † Jahreswende 1476/1477), Sohn Vlad II. Draculs
 Mircea III. Dracul (Mircea der Drache), Fürst der Walachei 1509–1510
 Dracul (Band), ein Nebenprojekt des Umbra-et-Imago-Frontmannes Mozart
 Das rumänische Wort für Teufel